

Sigle 
 Österreichische Mineralölverwaltung – azienda petrolifera austriaca
 Officina Manutenzione Veicoli – abbreviazioni in uso nelle Ferrovie dello Stato

Codici 
 omv – codice ISO 639-5 delle lingue omotiche

Informatica 
 OMV – OpenMediaVault è una distribuzione GNU/Linux orientata allo storage e alla creazione di un sistema NAS

Religione 
 O.M.V. – Oblati di Maria Vergine